Niemcy:
 Calau –  miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Oberspreewald-Lausitz
 Calau – były powiat

Osoby:
 Benjamin Calau – niemiecki rzeźbiarz
 Friedrich August Calau – niemiecki malarz

Zobacz też:
 Kalau